Spaziani ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Spaziani (* 1984), italienische Wasserspringerin
 Linda Gloria Spaziani (* 1936), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin, siehe Linda Lawson
 Maria Luisa Spaziani (um 1923–2014), italienische Autorin und Übersetzerin